Primitives Element steht in der Mathematik für:

 Primitives Element einer Körpererweiterung, siehe Satz vom primitiven Element
 Primitives Element einer Hopf-Algebra, siehe Hopf-Algebra #Gruppenartige und primitive Elemente

Siehe auch:
 Primitives Ideal, Kern einer irreduziblen Darstellung
 Primitives Polynom, Minimalpolynom eines primitiven Elements einer Körpererweiterung
 Primitivwurzel, Elemente von primen Restklassengruppen in der Zahlentheorie